

Persone 
 Nate Dogg – cantante e rapper statunitense
 Road Dogg – ex wrestler statunitense
 Snoop Dogg – pseudonimo dell'attore e produttore discografico statunitense Calvin Cordozar Broadus Jr.

Altro 
 Tha Dogg Pound – gruppo musicale hip hop statunitense